Mariano Rubbo Ferrari mais conhecido por Mariano Rubbo (Montevidéu, 28 de maio de 1988) é um futebolista uruguaio que atua como meia ou improvisado como atacante.

História 

Rubbo é amplamente considerado um dos meias armadores de extrema importância na ofensividade, um dos mais famosos e mais polêmicos jogadores do Defensor Sporting Club. Segundo Rubbito, uma das grandes referências que o inspiram o jeito de jogar é o conterrâneo Enzo Francescoli, meia que marcou época no Montevideo Wanderers nos anos 80, início de sua carreira e na Copa América 1995 pela seleção do Uruguai.

Títulos 

Defensor Sporting Club
Campeonato Uruguaio de Futebol 2008

Naturais de Montevidéu
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Defensor Sporting Club
Futebolistas do Club Sportivo Miramar Misiones
Futebolistas do Criciúma Esporte Clube
Futebolistas do Paysandu Sport Club